Skornjakow ist ein Familienname, den unter anderem folgende Personen tragen:
 Alexei Skornjakow, russischer Fußballspieler
 Eduard Skornjakow, russischer Segelsportler
 Juri Skornjakow, russischer Fußballspieler
 Roman Skornjakow,  usbekischer Eiskunstläufer
 Lew Anatoljewitsch Skornjakow (1924–1989), sowjetischer Mathematiker